Анна Комнина:
 Анна Комнина (1083—1153) — греческая царевна, старшая дочь императора Византии Алексея I Комнина.
 Анна Комнина (ум. после 30 ноября 1496) — царица Грузии.

См. также 
 Анна Великая Комнина (ум. 1342) — императрица Трапезунда.